Aiken (Carolina do Sul)
Aiken (Texas)
Condado de Aiken

Desambiguações de topônimos